Die Adeccoligaen 2013 war die insgesamt 51. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die neunte unter dem Namen Adeccoligaen. Die Saison begann am 7. April 2013 und endete am 3. November 2013. Die Aufstiegsrunde und Relegationsspiele fanden vom 6. bis 16. November 2013 statt.

Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Tippeligaen auf. Der Sieger der Aufstiegsrunde hatte noch die Chance gegen den 14. der Tippeligaen aufzusteigen. Die letzten vier Mannschaften stiegen in die Oddsenligaen ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde 
Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde. Der Sieger qualifizierte sich für die Teilnahme am Relegationsspiel gegen den Vierzehnten der Tippeliga. Die Halbfinals fanden am 6. November, das Finale am 10. November 2013 statt.

Play-off 
Die beiden Play-off-Spiele fanden am 13. und 16. November 2013 statt.

|}
Sarpsborg verblieb in der Tippeliga, Ranheim spielte weiterhin in der 1. Division.

Torschützenliste

Weblinks 
 Adeccoligaen 2013 auf fotball.no (Webseite des NFF) (norwegisch)
 Adeccoliga 2013 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013